Katholiken sind die Mitglieder folgender Kirchen:
 römisch-katholische Kirche
 katholische Ostkirchen, die unierten Kirchen, die mit der römisch-katholischen Kirche und dem Papst in Glaubens-, Gebets- und Sakramentengemeinschaft stehen
 altkatholische Kirche

Katholiken ist der Titel folgender Werke:
 Katholiken (Roman) von Brian Moore
 Katholiken (Film), Film von Jack Gold aus dem Jahr 1973

Siehe auch:
 Katholik